Chodźko:
 Aleksander Borejko Chodźko, herbu Kościesza
 Dominik Chodźko
 Ignacy Chodźko
 Jan Borejko Chodźko
 Józef Chodźko
 Leonard Borejko Chodźko, herbu Kościesza
 Ludwik Chodźko (Borejko) (1769-1843)
 Michał Chodźko (Borejko)
 Ryszard Chodźko
 Tyburcy Chodźko
 Witold Chodźko, herbu Kościesza